Terrible bzw. Le Terrible ist der Name folgender französische Schiffe:

 Terrible (Schiff, 1671), 68/70-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1671–1678)
 Terrible (Schiff, 1680), 72/76-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1680–1692)
 Terrible (Schiff, 1693), 100/104-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1693–1714)
 Terrible (Schiff, 1739), 74-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1740–1747)
 Terrible (Schiff, 1780), 110-Kanonen-Linienschiff der gleichnamigen Klasse der französischen Marine (1780–1802)
 Terrible (Schiff, 1811), nicht fertiggestelltes 110-Kanonen-Linienschiff der Commerce-de-Paris-Klasse der französischen Marine

 Terrible-Klasse (1780), Linienschiffsklasse der französischen Marine

Terrible bzw. HMS Terrible ist der Name folgender britischer Schiffe:

 Terrible-Klasse (1887), Panzerschiffsklasse

Terrible steht für:
 Kampfname des Boxers Tim Witherspoon